Disogmus är ett släkte av steklar som beskrevs av Förster 1856. Disogmus ingår i familjen svartsteklar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Svartsteklar
Disogmus